Trijumf je u starom Rimu iskazivanje počasti pobjedniku, odnosno svečanost u slavu pobjede; također sinonim za pobjedu, a može značiti i:

 trijumf (kartaška igra), talijanska kartaška igra udomaćena na hrvatskom priobalju i otocima
 Trijumf smrti, tema u srednjovjekovnoj umjetnosti 
 slavoluk, odnosno trijumfalni luk, trijumfalna kapija, trijumfalna vrata
 Trijumfalna kapija (Remarque), roman E. M. Remarquea 
 Operacija trijumf, naziv tekevizijske glazbene priredbe
 Trijumf ljubavi, meksička telenovela

Slični pojmovi
 Triumf Ljuberci, ruski košarkaški klub
 Triumph Motor Company, britanska tvornica automobila i motora